Sulimma ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Günter Sulimma (1933–2020), deutscher Diplomat
 Karin Sulimma (1962–2011), österreichische Künstlerin